Магадеево — название населённых пунктов в России:

 Магадеево — деревня в Бурзянском районе Башкортостана.
 Магадеево — деревня в Уйском районе Челябинской области.